El Conde Jobst Nicolás I de Hohenzollern (también conocido como Jost Nicolás I o Jos Nicolás I; 1433 - 9 de febrero de 1488) fue un noble alemán de la rama suaba de la Casa de Hohenzollern. Fue el Conde reiante de Hohenzollern desde poco después de nacer hasta su muerte.

Biografía 
Jobst Nicolás I se convirtió en gobernanre nominal del Condado de Hohenzollern poco después de nacer. Inicialmente, estuvo bajo la regencia y tutela de su padre Eitel Federico I (c. 1384-1439). Bajo un tratado sucesorio de 1429 con la Casa de Wurtemberg, el Condado pasaría a manos de los Condes de Wurtemberg si la rama suaba de la Casa de Hohenzollern se extinguía en línea masculina. Con el nacimiento de Jobst Nicolás, este riesgo se evitó.

El emperador Federico III concedió a Jobst Nicolás I y sus herederos en 1471 el derecho a operar una mina en su condado, y el derecho a acuñar monedas. En 1488, Jobst Nicolás adquirió el Señorío de Haigerloch. Reconstruyó la sede ancestral, el Castillo de Hohenzollern. Este serviría de residencia de los Condes de Hohenzollern hasta finales del siglo XVIII.

El condado se hallaba en una situación política precaria durante el reinado de la generación precedente. El condado fue fragmentado cuando fue dividido entre su padre y su tío Federico XII. La situación financiera era casi desesperada y existía el riesgo de que la línea suaba de los Hohenzollern se extinguiera. Federico XII había vendido parte del territorios para mejorar la situación financiera, sin embargo, esto significaba que el condado se convertía en políticamente insignificante. La situación empezó a mejorar durante el reinado del padre de Jobst Nicolás, Eitel Federico I. Jobst Nicolás logró ampliar el territorio significativamente. Este desarrollo positivo continuó con su hijo Eitel Federico II.

Matrimonio e hijos 
En 1448, Jobst Nicolás contrajo matrimonio con Inés de Werdenberg-Heiligenberg (1434-1467), una hermana del Obispo Johann II de Augsburgo. Conjuntamente tuvieron los siguientes hijos:

 Federico (1451 - 8 de marzo de 1505), Obispo de Augsburgo.
 Eitel Federico II (1452-1512), su sucesor como Conde de Hohenzollern.
 Eitel Federico el Joven (1454 - 27 de junio de 1490), Almirante holandés.
 Federico Alberto († 16 de julio de 1483), coronel en el ejército imperial, caído ante Utrecht.
 Federico Juan (m. 18 de noviembre de 1483) coronel en el ejército imperial, caído en la batalla de Dendermonde.
 Elena (m. 11 de noviembre de 1514), desposó a Juan II de Waldburg-Wolfegg (m. 19 de octubre de 1511).

Ancestros

Referencias 
 E. G. Johler: Geschichte, Land- und Ortskunde der souverainen teutschen Fürstenthümer Hohenzollern Hechingen und Sigmaringen, Stettin'sche Buchhandlung, Ulm, 1824, Online
 Wolfgang Neugebauer: Die Hohenzollern. Anfänge, Landesstaat und monarchische Autokratie bis 1740, vol. 1, Stuttgart, Berlin, and Cologne, 1996
 Gustav Schilling: Geschichte des Hauses Hohenzollern in genealogisch fortlaufenden Biographien aller seiner Regenten von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten, nach Urkunden und andern authentischen Quellen, Fleischer, Leipzig, 1843, Online

Condes de Hohenzollern
Nobles de Alemania del siglo XV